Кубок Таджикистану з футболу 2018  — 27-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Таджикистані. Титул володаря кубка всьоме здобув Істіклол.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1/17 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/18 травня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23-24 липня/12 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24/30 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24 липня/11 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24 липня/12 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 липня/5 серпня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23 серпня/10 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23 серпня/16 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23 серпня/26 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/8 вересня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/21 жовтня 2018

|}

Фінал

Джерела 
 Кубок Таджикистану на сайті Федерації футболу Таджикистану 

2018
Таджикистан
2018 у таджицькому спорті